Der Kanton Dammartin-en-Goële war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Meaux, im Département Seine-et-Marne und in der Region Île-de-France; sein Hauptort war Dammartin-en-Goële. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2008 bis 2015 Bernard Corneille (DVG).

Der Kanton Dammartin-en-Goële war 192,32 km² groß und hatte (1999) 40.044 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 208 Einwohnern pro km² entsprach.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 23 Gemeinden:

Dammartinengoele
Aufgelöst 2015